Преъри може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Преъри (окръг, Арканзас)
 Преъри (окръг, Монтана)